Hypo peut avoir les significations suivantes :

 hypo-, un préfixe qui vient du grec, il signifie « inférieur » ou « en dessous » et s'oppose au préfixe hyper- qui lui signifie « supérieur » ou « au-dessus » comme dans les mots hypotension et hypertension ;
 , un hypokhâgneux, élève d'
 hypo, un hypotaupin, élève d'hypotaupe
 Hypo, un raccourci pour désigner Hypo Real Estate.